LAllsvenskan 1949-1950 è stata la 26ª edizione della massima serie del campionato svedese di calcio, disputato tra il 29 luglio 1949 e il 4 giugno 1950 e concluso con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Ingvar Rydell (), con 22 reti.

Avvenimenti

Stagione
Ottenendo 18 vittorie consecutive, il  si confermò campione per il secondo anno consecutivo con quattro giornate di anticipo. Più combattuta fu la lotta per non retrocedere, che vide  ed  prevalere su  e  all'ultima giornata.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svezia.
      Retrocesse in Division 2 1950-1951.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Statistiche

Capoliste solitarie

Collegamenti esterni

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
Campionato svedese di calcio